W czasie II wojny światowej przeprowadzono dwie operacje wojskowe o tej nazwie:
 Obronna operacja tichwińska (16 października – 18 listopada 1941)
 Ofensywna operacja tichwińska (10 listopada – 30 grudnia 1941)